

Patronyme 

 Alice Parizeau (1930-1990), écrivaine canadienne ;
 Edme-Gratien Parizeau (1783-1861), dessinateur français ;
 Gérard Parizeau (1899-1994), homme d'affaires québécois ;
 Jacques Parizeau (1930-2015), ancien premier ministre du Québec et chef du Parti québécois ;
 Lucien Parizeau (1910-1993), journaliste et éditeur canadien ;
 Michel Parizeau (né en 1948), joueur de hockey canadien ;
 Philippe-Louis Parizeau (1740-1801), peintre, dessinateur et graveur français ;
 Robert Parizeau, homme d'affaires québécois ;
 Roger Parizeau (1920-1968), vendeur et homme politique fédéral du Québec.